Јошева може бити:

 Јошева (Лозница), насељено место града Лознице, Република Србија
 Јошева (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски управни округ, Република Србија
 Јошева (Уб), насеље у општини Уб, Република Србија
 Јошева (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ